Ла́стик:
 Ластик — канцелярская принадлежность для удаления карандашных (и иногда чернильных) надписей с бумаги и других поверхностей для письма.
 Ластик — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Ластик — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.
 Ластик — хлопчатобумажная ткань атласного переплетения.
 Ластик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», писатель.

См. также 
 Ластик-клячка